Vinjone ima više značenja:
 Vinjone (Luka)
 Vinjone (Vareze)
 Vinjone (Verbano-Kuzio-Osola)